Oxgrunden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Oxgrunden, Karleby, Österbotten, 
 Oxgrunden, Iniö, Åboland, 
 Oxgrunden, Nagu, Åboland,

Se även
Oxgrund
Oxgrundet

Robotskapade Finlandförgreningar